Техејма има више значења:
 Округ Техејма (Калифорнија)
 Техејма (Калифорнија)